Же́рдевка — станция Мичуринского региона Юго-Восточной железной дороги, одна из крупнейших станций на однопутной неэлектрифицированной линии Грязи — Поворино. От станции отходят несколько подъездных путей. Расположена в городе Жердевка Тамбовской области.

История 
Станция «Бурнак» была построена в 1869 году в составе линии Грязи — Борисоглебск, которая затем была продлена до Царицына. Прошла рядом с селом Чибизовка (ныне в черте города Жердевка). В 1904 году была переименована в Жердевку (по ближайшей деревне), в ходе кампании по исключению совпадающих и созвучных названий на сети железных дорог.

В 90-х годах прошлого века старое здание вокзала было снесено, а в качестве нового стало использоваться здание железнодорожной столовой. В декабре 2013 года на станции в ходе реконструкции было отреставрировано старое здание амбулатории, которое теперь является вокзалом.

Расписание движения

Поезда дальнего следования 
На станции останавливается большая часть следующих по ветке поездов. Станция связана дальним сообщением с Балашовом, Волгоградом, Баку, Санкт-Петербургом (Московский вокзал), Москвой (Павелецкий и Курский вокзалы), Душанбе, Астраханью.

По состоянию на декабрь 2018 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Пригородное сообщение 

Пригородные поезда следуют до/от: Поворино, Грязей и Борисоглебска .

Фотографии станции

Примечания 

Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Жердевский район
Железнодорожные станции и платформы Тамбовской области